Николай Фальков:
 Фальков, Николай Владимирович (род. 1928) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Фальков, Николай Кириллович (род. 1941) — советский борец вольного и классического стилей.